Присовски манастир може да се отнася за:

 Присовски манастир „Свети Архангел Михаил“ – действащ девически манастир от 12 век
 Присовски манастир „Свети Пантелеймон“ – действащ девически манастир от 19 век